Benoît DuPac (1968-), acteur français ;
 Jean-Stan DuPac (2003-), acteur français et fils du précédent.

Voir aussi